2. Feldhockey-Bundesliga 2018/19 steht für:

 2. Feldhockey-Bundesliga 2018/19 (Damen)
 2. Feldhockey-Bundesliga 2018/19 (Herren)